Чула-Виста (; ) — город в США, в округе Сан-Диего штата Калифорния с населением в  человек по статистическим данным переписи 2005 года. Расположен на восточном побережье залива Сан-Диего.

География 
По данным Бюро переписи населения США город Чула-Виста имеет общую площадь в 132,61 квадратных километров, из которых 126,65 квадратных километров занимает земля и 6,22 квадратных километров — вода. Площадь водных ресурсов округа составляет 4,69 % от всей его площади.

Город Чула-Виста расположен на высоте 21 метр над уровнем моря.

Демография 
По данным Бюро переписи США согласно переписи населения 2000 года в Чула-Висте проживало  человек,  семей, насчитывалось  домашних хозяйств и  жилых домов. Средняя плотность населения составляла около 1370,9 человек на один квадратный километр. Расовый состав Чула-Висты по данным переписи распределился следующим образом: 55,10 % белых, 4,62 % — чёрных или афроамериканцев, 0,78 % — коренных американцев, 10,98 % — азиатов, 0,58 % — выходцев с тихоокеанских островов, 5,85 % — представителей смешанных рас, 22,13 % — других народностей. Испаноговорящие составили 49,59 % от всех жителей города.

Из  домашних хозяйств в 40,7 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 55,7 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 14,9 % семей женщины проживали без мужей, 24,5 % не имели семей. 19,5 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 7,9 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,99 человек, а средний размер семьи — 3,44 человек.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 28,7 % — жители младше 18 лет, 9,4 % — между 18 и 24 годами, 31,6 % — от 25 до 44 лет, 19,3 % — от 45 до 64 лет и 11 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей составил 33 года. На каждые 100 женщин в Чула-Висте приходилось 94,3 мужчин, при этом на каждые сто женщин 18 лет и старше приходилось 90,4 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в городе составил  доллар США, а средний доход на одну семью —  долларов. При этом мужчины имели средний доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в городе составил  долларов в год. 8,6 % от всего числа семей в округе и 10,6 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 13,0 % из них были моложе 18 лет и 9,2 % — в возрасте 65 лет и старше.

Климат

Ссылки 

 
 Chula Vista Public Library website
 Chula Vista Schools Location and Phone Directory

Города Калифорнии